

Događaji 
 Prvi zapis o promatranju Sunčevih pjega, na osnovu komentara kineskog astronoma Gan De, u katalogu zvijezda.

Rođenja

Smrti